Поцелуй:
 Поцелуй — прикосновение человека губами к кому-либо или чему-либо, с целью выражения эмоций.


Название

В литературе 
 «Поцелуй» — рассказ А. П. Чехова.

В изобразительном искусстве 
 «Поцелуй» — картина Густава Климта.
 «Поцелуй» — картина Франческо Айеца.
 «Поцелуй» — картина Эварда Мунка.
 «Поцелуй» — скульптура Огюста Родена.
 «Поцелуй» (The Kiss) — другое название фотографии «День Победы над Японией на Таймс-сквер».

В кинематографе

В музыке 
Мн. ч.:
 Поцелуи (песня)

См. также 
 
 
 Срамный поцелуй
 Французский поцелуй (значения)